

Sigle 
 National Invitation Tournament – torneo di pallacanestro universitaria statunitense le cui finali si svolgono ogni anno al Madison Square Garden di New York City, e che vede in gare le migliori squadre non invitate al torneo NCAA
 Nucleo Investigativo Telematico – sezione investigativa impegnata nella lotta alla pedo-pornografia

Codici 
 NIT – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto Souche, Niort, Francia
 nit – codice ISO 639-3 della lingua kolami sudorientale

Mitologia 
 Nit o Neith – divinità egizia

Altro 
 Nit – unità di misura del flusso luminoso

Pagine correlate 
 NEET